O Nascimento de Vênus — uma pintura de Sandro Botticelli
 O Nascimento de Vênus (Bouguereau) — uma pintura de William-Adolphe Bouguereau
 O Nascimento de Vênus (Cabanel) — uma pintura de Alexandre Cabanel

Desambiguação